Colômbia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Colômbia (ort), São Paulo, 
 Colômbia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar